Венок:
 Венок — плетёное в виде кольца украшение из цветов, листьев, веток.
 Венок — поэма, включающая в себя связанные стихотворения.

См. также 

 Венец
 Венок сонетов — архитектоническая форма (твёрдая форма) поэтического произведения.
 «Венок сонетов» — фильм (1976 год) режиссёра Валерия Рубинчика.
 «Венок—Стефанос» — объединение российских художников начала XX века.